Il existe en France plusieurs lycées Montaigne dont :
 le lycée Montaigne de Paris,
 le lycée Michel-Montaigne de Bordeaux.
 le lycée Montaigne de N'Djamena, Tchad

Montaigne